Лис-Сен-Жорж () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Нёви-Сен-Сепюльшр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 140 км на юг от Орлеана, 22 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 221 человек (2007).

Достопримечательности 

 Дом садовника
 Замок Лис-Сен-Жорж
 Церковь Ли ()
 Лепрозорий

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini